Lauben steht für:

 in der Schweiz und in Tirol einen Bogengang, siehe Bogengang (Architektur)

Lauben ist ein Gemeindename:

 Lauben (Landkreis Oberallgäu), Gemeinde im Landkreis Oberallgäu in Bayern
 Lauben (Landkreis Unterallgäu), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu in Bayern

Lauben ist ein Ortsname:

 Lauben (Dannenberg), Vorstadt der Stadt Dannenberg
 Lauben (Leutkirch im Allgäu), Weiler im Ortsteil Wuchzenhofen, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Laube
 Bozner Lauben